Lucius Postumius Megellus ist der Name folgender Personen:

 Lucius Postumius Megellus (Konsul 305 v. Chr.), römischer Konsul 305 v. Chr., 294 v. Chr. und 291 v. Chr.
 Lucius Postumius Megellus (Konsul 262 v. Chr.) († 253), römischer Konsul und Zensor